Джордж, Дуглас:
 Дуглас, Джордж, 1-й граф Ангус (1380—1403) — шотландский аристократ, 1-й граф Ангус.
 Дуглас, Джордж, 4-й граф Ангус (ок. 1429—1463) — крупный шотландский аристократ и военачальник, 4-й граф Дуглас.